

Patronyme
 Camille Eschassériaux (1800-1834), homme politique français.
 Eugène Eschassériaux (1823-1906),homme politique français.
 Joseph Eschassériaux (1753-1824), homme politique français.
 René Eschassériaux (1754-1831), homme politique français.
 René-Pierre Eschassériaux (1850-1906), homme politique français. 

Homonymie
Homonymie de patronyme